Aliaksandr Mikalaïevitch Haltchaniouk - en biélorusse :  - ou Aleksandr Nikolaïevitch Galtcheniouk - en russe :  et en anglais : Alexander Galchenyuk -  (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel retraité biélorusse de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Son fils Alex Galchenyuk est également joueur de hockey professionnel.

Biographie 
Il devient professionnel en 1984 avec l'équipe du HK Dinamo Minsk, qui évoluait à l'époque en deuxième division soviétique. Il rejoint par la suite le HK Dinamo Moscou dans la première division soviétique durant la saison 1984-1985 jusqu'en 1992, alors qu'il part en Amérique du Nord pour jouer avec les Admirals de Milwaukee, qui évoluent dans la Ligue internationale de hockey.

Il joue cinq saisons dans les ligues mineures nord-américaines avant de retourner en Europe en 1998. Il joue alors pour divers clubs en Russie et en Italie notamment, avant de retourner dans son pays natal, la Biélorussie, en 2003. Il fait des passages avec des clubs tels que le HK Khimvolokno Mahiliow, le Dinamo Minsk puis le HK Nioman Hrodna, avant de se retirer au terme de la saison 2006-2007 après avoir joué une vingtaine de saisons au niveau professionnel.

Au niveau international, il a tout d'abord représenté l'Union soviétique. Il joue par la suite pour la Biélorussie après la dislocation de l'URSS.

Il a été entraîneur adjoint avec l'équipe junior du Sting de Sarnia de 2010 à 2013, alors que son fils Alex jouait pour cette équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1983-1984|| HK Dinamo Minsk 2 || Pervaya Liga || 11|| 1|| || || || -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1984-1985|| HK Dinamo Minsk 2 || Pervaya Liga || 20|| 5|| 1|| 6|| 6|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1985-1986|| HK Dinamo Minsk 2 || Pervaya Liga || 28|| 12|| 7|| 19|| 26|| -|| -||- ||- ||-  
|-
| 1985-1986|| HK Dinamo Moscou || URSS || 11|| 1|| 1|| 2|| 4||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1986-1987|| HK Dinamo Moscou || URSS || 29|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1987-1988|| HK Dinamo Moscou || URSS || 47|| 7|| 3|| 10|| 14||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1988-1989|| HK Dinamo Moscou || URSS || 26|| 3|| 3|| 6|| 26||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1989-1990|| HK Dinamo Moscou || URSS || 34|| 6|| 3|| 9|| 20||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1990-1991|| HK Dinamo Moscou || URSS || 44|| 11|| 16|| 27|| 32||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1991-1992|| HK Dinamo Moscou || URSS || 32|| 5|| 13|| 18|| 25|| 7|| 0|| 2||2 ||4 
|-
| 1992-1993 || Admirals de Milwaukee || LIH || 44|| 13|| 33|| 46|| 22|| 1|| 0||0 ||0 ||0 
|-
| 1993-1994 || Admirals de Milwaukee || LIH || 33|| 12|| 24|| 36|| 20|| 3||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 1995-1996 || Eisbären Berlin || DEL || 30 || 9 || 11 || 20 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Monsters de Madison || CoHL ||12|| 2|| 7|| 9|| 4||-|| -||- ||- ||-  
|-
| 1996-1997 || Monsters de Madison || CoHL || 22|| 11|| 21|| 32|| 18|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997 || Admirals de Milwaukee || LIH ||52|| 11|| 17|| 28|| 24|| 4|| 2|| 1||3 || 0  
|-
| 1997-1998 || K-Wings du Michigan || LIH || 66|| 12|| 25|| 37|| 42|| 4 || 3||1 || 4|| 0 
|-
| 1998-1999|| Avangard Omsk || Superliga || 29|| 3|| 3|| 6|| 14||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 1998-1999|| SG Saima Cortina-Milano || Serie A || 9|| 5|| 8|| 13|| 2 || 9|| 2|| 10|| 12|| 10
|-
| 1999-2000|| Asiago || Serie A || 46|| 37|| 84|| 121|| 40||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Asiago || Serie A || 31|| 11|| 34|| 45|| 10|| 16|| 5|| 13||18 || 14
|-
| 2001-2002|| HC Sierre || LNB || 6|| 0|| 2|| 2|| 4||-|| -||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| HCJ Milano Vipers || Serie A || 17|| 7|| 14|| 21|| 4|| 2|| 0||1 ||1 ||2 
|-
| 2002-2003|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003 || Khimik Voskressensk 2 || Russie D3 || 5|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 26|| 1|| 5|| 6|| 26|| -|| -||- ||- ||-  
|-
| 2002-2003 || SKA Saint-Pétersbourg 2 || Russie D3 || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || HK Khimvolokno Mahiliow || Ekstraliga || 42|| 11|| 28|| 39|| 36||2 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2003-2004 || HK Khimvolokno Mahiliow || VEHL || 29|| 5|| 19|| 24|| 70|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || HK Khimvolokno Mahiliow || Ekstraliga || 43|| 16|| 39|| 55|| 58|| 8|| 3||3 ||6 ||6 
|-
| 2005-2006 || HK Dinamo Minsk || Ekstraliga || 48|| 7|| 19|| 26|| 50|| 10||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2006-2007 || HK Dinamo Minsk || Ekstraliga || 28|| 4|| 6|| 10|| 10|| -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 19|| 2|| 4|| 6|| 20|| 3||1 ||1 ||2 ||0

Au niveau international

Références 

Naissance en juillet 1967
Naissance à Minsk
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Entraîneur biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HC Sierre
Joueur de l'AS Asiago